Лианна Свит (, наст. имя — Анна Биро (); р. 18 июля 1987, Будапешт, ВНР) — венгерская модель и порноактриса. В порноиндустрию пришла в 2005 году.

Фильмография 
 2005 — Lesglam Three
 2006 — Tempter 3
 2006 — Teenage Jizz Junkies 3
 2006 — Cumstains 9
 2006 — Private Gold 78: Sex City 1
 2006 — Private Gold 80: Sex City 2
 2006 — Angel Perverse 3
 2006 — Sesso & soldi
 2007 — Private Movies 31: Discovering Priva
 2007 — Private Black Label 56: I Love Silvia Saint
 2007 — Moralita' corrotta
 2007 — Analizator 2
 2008 — Tamed Teens 5
 2008 — Tamed Teens 4
 2008 — Private Blockbusters 2: DownWard Spiral
 2008 — Mad Sex Party: The V.I.P. Room/Tasty Cakes
 2008 — Kinky Grandpas 2
 2008 — Full House
 2008 — Deepest Love
 2008 — Touch Me 2
 2008 — Magic Graffiti
 2009 — Top Model
 2009 — Règlements de comptes

Примечания

Ссылки 
Страницы на официальных ресурсах

 
 Линна Свит на Internet Adult Film Database
 Линна Свит на Adult Film Data Base
 Линна Свит на Eurobabeindex
 Линна Свит на Erosberry.com
 Линна Свит на EGAFD
 Профиль на сайте AVN

См. также 
 Рэй, Виктория
 Лаваль, Аня Джулиет

Порноактрисы Венгрии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами